Det finns flera personer med namnet Kasten eller Casten Rönnow:

Casten (Kasten) Månsson Rönnow (född ca 1630, död 1691 eller 1692), präst.
Casten (Kasten) Rönnow (1700–1787), läkare och botaniker.
Kasten Rönnow (1897–1943), religionshistoriker och indolog.